Een verkeersweg:
N248 (België)
N248 (Frankrijk)
N248 (Nederland), zie Provinciale weg 248
N248 (Zwitserland)